Bernard Guillochon (1943-), professeur d'économie français ;
 Yannick Guillochon (1960-), footballeur français ;